Були може да се односи на:

 Були (језик), 
 Були (хокеј на леду), спортски термин у хокеју на леду;
 Бенцион Були, банкар и народни посланик у Скупштини Србије.